Willis steht für:
 Willis (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort

 Willis (Automarke), ein britisches Cyclecar
 Willis Tower, höchster Wolkenkratzer der USA in Chicago
 Willis Group Holdings, britisches Versicherungsunternehmen

geografische Objekte:
 Willis (Oberstaufen), Ortsteil des Marktes Oberstaufen, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Willis-Gletscher, Talgletscher im Viktorialand, Antarktika
 Willisinseln, Inselgruppe im Archipel Südgeorgiens, Südatlantik
 Willis Ridge, Gebirgskamm im Ellsworthland, Antarktika
 Mount Willis, Berg in der Ross Dependency, Antarktika

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Willis (Arkansas)
 Willis (Florida)
 Willis (Indiana)
 Willis (Kansas)
 Willis (Louisiana)
 Willis (Michigan)
 Willis (Nebraska)
 Willis (Oklahoma)
 Willis (Tennessee)
 Willis (Texas)
 Willis (Floyd County, Virginia)
 Willis (Russell County, Virginia)
 Willis Branch (West Virginia)
 Willis Corners (Maine)
 Willis Creek (Kentucky)
 Willis Landing (North Carolina)
 Willis Mill (Maine)
 Willis Palms (Kalifornien)
 Willis Plaza (Georgia)
 Willis Springs (Tennessee)
 Willis Wharf (Virginia)

Personen:
 Willis Feasey (* 1992), neuseeländischer Skirennläufer
 Willis Kelly (1909–2012), US-amerikanischer Jazztrompeter

Siehe auch:
 Vilis
 Wyllys